Mitidieri ist der Familienname folgender Personen:

 Fábio Mitidieri (* 1977), brasilianischer Politiker
 Maisa Mitidieri (* 1978), brasilianische Politikerin